Radovan Trefny (né le  à Trenčín en Tchécoslovaquie) est un joueur slovaque de hockey sur glace évoluant au poste de défenseur.

Carrière de joueur 

| 2005-2006|| HK 95 Považská Bystrica|| 1.liga
|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|- 
| rowspan='2'|2006-2007|| Dukla Trenčín|| Extraliga
|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| HK 95 Považská Bystrica|| 1.liga
|| 9|| 2|| 3|| 5|| 6|| || || || || 
|-
| rowspan=2|2007-2008||  HK Dukla Trencin|| Extraliga|| 14|| 0|| 0|| 0|| 0|| 1|| 0|| 0|| 0||0 
|- 
| HC Dukla Senica|| 1.liga|| 32|| 1|| 5|| 6|| 48|| 4|| 0|| 0|| 0||10 
|-
| rowspan='3'|2008-2009||  HK Dukla Trencin|| Extraliga|| 5|| 1|| 0|| 1|| 0|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2
|- 
|  HC Dukla Senica|| 1.liga|| 6|| 1|| 1|| 2|| 12|| || || || || 
|- 
|  MŠHK Prievidza|| 1.liga|| 35|| 4|| 10|| 14|| 28|| || || || || 
|- 
| 2009-2010|| HK Dukla Trencin|| Extraliga|| 43|| 7|| 8|| 15|| 53|| || || || || 
|-
| 2010-2011|| HK Dukla Trencin|| Extraliga|| 41|| 1|| 2|| 3|| 14|| 10|| 0|| 2|| 2|| 4
|-
| 2011-2012 || HK Dukla Trencin|| Extraliga || 39 || 2 || 5 || 7 || 20 || 8 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
| 2012-2013 || HK Nitra|| Extraliga || 47 || 1 || 4 || 5 || 14 || 9 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2013-2014 || Lions de Lyon || Division 1 
|| 20 || 1 || 7 || 8 || 16 || 6 || 0 || 0 || 0 || 10
|-
| 2014-2015 || Lions de Lyon || Ligue Magnus || 25 || 0 || 5 || 5 || 6 || 4 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
| rowspan="2"|2015-2016 || HK Dukla Trencin|| Extraliga || 7 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| ŠHK 37 Piešťany|| Extraliga || 37 || 1 || 4 || 5 || 18 || 0 || 4 || 4 || 6 	
|-
| 2016-2017 || Dogs de Cholet || Division 1 
|| 23 || 0 || 3 || 3 || 16 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0

Voir aussi

Références

Naissance en septembre 1987
Naissance à Trenčín
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur slovaque de hockey sur glace
Joueur du HC Dukla Trenčín
Joueur du HK Nitra
Joueur du Lyon Hockey Club
Joueur du ŠHK 37 Piešťany
Joueur du Hockey Club Choletais
Défenseur de hockey sur glace